Митягино — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Митягино — железнодорожная станция Новочемодановского сельсовета Лев-Толстовского района Липецкой области.
 Митягино — село Новочемодановского сельсовета Лев-Толстовского района Липецкой области.
 См. также 
 Митягин